Radar kan have flere betydninger.

 Radar - en anordning, der bruger radiobølger til at måle retning og afstand til andre objekter
 Radarbånd - et frekvensbånd
 Radarhorisont - den afstand, hvor en Radar opfatter horisonten
 Radarhoved - betegnelse for en radarstation med en stor søgeradar
 Radarmile - en tids-/længdeenhed
 Radar (band) - et band fra slutningen af 70'erne
 Radar (sang) - en sang af Britney Spears
 Radar Film - et visual effects firma
 Radar-reje - en reje-art